In dieser Liste stehen alle Boxer, die sich den Weltmeistertitel des World Boxing Council (kurz WBC) holten.

Der WBC gründete sich am 14. Februar 1963 in Mexiko-Stadt. Er war der erste Verband der sich von der WBA (World Boxing Association) ablöste.

Strohgewicht 

Weltmeistertitel im Strohgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO

Halbfliegengewicht 

Weltmeistertitel im Halbfliegengewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO

Fliegengewicht 

Weltmeistertitel im Fliegengewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Superfliegengewicht 

Weltmeistertitel im Superfliegengewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO

Bantamgewicht 

Weltmeistertitel im Bantamgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Superbantamgewicht 

Weltmeistertitel im Superbantamgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO

Federgewicht 

Weltmeistertitel im Federgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Superfedergewicht 

Weltmeistertitel im Superfedergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Leichtgewicht 

Weltmeistertitel im Leichtgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Halbweltergewicht 

Weltmeistertitel im Halbweltergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Weltergewicht 

Weltmeistertitel im Weltergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Halbmittelgewicht 

Weltmeistertitel im Superweltergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO

Mittelgewicht 

Weltmeistertitel im Mittelgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Supermittelgewicht 

Weltmeistertitel im Supermittelgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO

Halbschwergewicht 

Weltmeistertitel im Halbschwergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Cruisergewicht 

Weltmeistertitel im Cruisergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO

Schwergewicht 

Weltmeistertitel im Schwergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBA – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Siehe auch 
 Liste der Boxweltmeister im Schwergewicht
 Liste der Kämpfe um Boxweltmeistertitel im Schwergewicht

Weblinks 
 Offizieller Internetauftritt

!
Weltmeister der WBC